Lendava est un toponyme qui peut désigner :
Lendava, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jablanica, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Lendava, une commune de Slovénie.